Tony Martin (1913–2012) – amerykański aktor i piosenkarz
 Tony Martin (ur. 1937) – amerykański malarz
 Tony Martin (1942–2013) – trynidadzki profesor
 Tony Martin (ur. 1953) – australijski aktor 
 Tony Martin (ur. 1957) – brytyjski muzyk, wokalista Black Sabbath
 Tony Martin (ur. 1964) – nowozelandzki aktor i komik
 Tony Martin (ur. 1985) – niemiecki kolarz
 Tony Martin – południowoafrykański kierowca

Zobacz też 
 Donald A. Martin